Bristol steht für:

Orte in England:
 Bristol

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Bristol (Connecticut)
 Bristol (Florida)
 Bristol (Illinois)
 Bristol (Indiana)
 Bristol (Maine)
 Bristol (New Hampshire)
 Bristol (New York)
 Bristol (Pennsylvania)
 Bristol (Rhode Island)
 Bristol (South Dakota)
 Bristol (Tennessee)
 Bristol (Texas)
 Bristol (Vermont)
 Bristol (Virginia)
 Bristol (Kenosha County, Wisconsin)
 Bristol (Town, Dane County), Town(ship) in Wisconsin
 Bristol (Town, Kenosha County), Town(ship) in Wisconsin

Orte in Kanada:
 Bristol (Québec)

Personen:
 Arnaldo Bristol (* 1945), puerto-ricanischer Leichtathlet
 Alex Bristol, Schweizer Manager
 Bertrand Bristol (* 1982), seychellischer Schwimmer
 Claude Bristol (1891–1951), US-amerikanischer Journalist und Buchautor
 Howard Bristol (1902–1971), US-amerikanischer Bühnenbildner
 Johnny Bristol (1939–2004), US-amerikanischer Sänger
 Piret Bristol (* 1968), estnische Schriftstellerin
 William Bristol (1779–1836), US-amerikanischer Jurist und Politiker
 Wheeler H. Bristol (1818–1904), US-amerikanischer Politiker

Unternehmen:
 Bristol Compressors, amerikanischer Kompressorenhersteller
 Bristol Aircraft Company (1910–1959), ehemaliger britischer Flugzeug-, Triebwerks- und Automobilhersteller
 Bristol Siddeley (1959–1966), ehemaliger britischer Triebwerkshersteller

Motorfahrzeughersteller:
 Bristol Cars (1946–2020), ehemaliger britischer Automobilhersteller
 Bristol Motor (1902–1908), ehemaliger britischer Automobilhersteller
 Bristol Wagon & Carriage Works (1889–1920), ehemaliger britischer Hersteller von Rollmaterial, Kutschen, Karosserien und Dampf-Nutzfahrzeugen
 Bristol Tramways & Carriage Company (1887–1955), ehemaliger britischer Rollmaterial-, Nutzfahrzeug- und Omnibushersteller
 Bristol Commercial Vehicles (1955–1983), ehemaliger britischer Nutzfahrzeug- und Omnibushersteller
 Bristol Buses, ehemaliger Markenname der Bristol Tramways & Carriage Company und von Bristol Commercial Vehicles
 Bristol Motor Car Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Bristol Engineering Company, ehemaliger US-amerikanischer Taxihersteller (Markennamen Bristol und Rockwell), siehe New Departure Manufacturing Company

Schiffe:
 HMS Bristol, mehrere Schiffe der britischen Royal Navy
 USS Bristol, mehrere Zerstörer der US Navy

Sonstiges:
 Bristol (Schraube), Sicherheitsschraube
 Bristol, eine Schutzweste, siehe Beschusshemmende Weste #Entwicklungsgeschichte
 Bristol Island, Insel der Südlichen Sandwichinseln
 Bristol-Papier, eine Papiersorte
 Bristol Sound, siehe Trip-Hop
 Bristol-Thema, ein Schachmanöver, siehe Frank Healey
 Karikatur von Lord Bristol, Bischof von Derry, Zeichnung von Johann Christian Reinhart

im NRHP gelistete Objekte:
 Bristol Carpet Mills, in Bristol, Pennsylvania, ID-Nr. 86002893
 Bristol County Jail, in Bristol, Rhode Island, ID-Nr. 73000048
 Bristol County Superior Court, in Fall River, Massachusetts, ID-Nr. 83000638
 Bristol Customshouse and Post Office, in Bristol, Rhode Island, ID-Nr. 72000015
 Bristol Downtown Historic District, in Bristol, Vermont, ID-Nr. 83003203
 Bristol Ferry Lighthouse, in Bristol, Rhode Island, ID-Nr. 87001696
 Bristol Girls’ Club, in Bristol, Connecticut, ID-Nr. 87000347
 Bristol Historic District, in Bristol, Pennsylvania, ID-Nr. 87000665
 Bristol House, in Lima, New York, ID-Nr. 89001135
 Bristol Industrial Historic District, in Bristol, Pennsylvania, ID-Nr. 87002016
 Bristol Municipal Stadium, in Bristol, Tennessee, ID-Nr. 87001039
 Bristol Railroad Station, in Bristol, Virginia, ID-Nr. 80004173
 Bristol Virginia-Tennessee Slogan Sign, in Bristol, Tennessee, ID-Nr. 88001568
 Bristol Waterfront Historic District, in Bristol, Rhode Island, ID-Nr. 75000053
 Bristol Wells Town Site, in Pioche, NV, ID-Nr. 72000765
 Bristol-Washington Township School, in Bristol, Indiana, ID-Nr. 91001164

Siehe auch:

 Bristol County
 Bristol County Courthouse
 Bristol Lake
 Bristol Township
 Hotel Bristol
 South Bristol
 Marquess of Bristol, erblicher britischer Adelstitel